Беттендорф (люксемб. Bettenduerf, фр. Bettendorf) — многозначный термин.

Топоним 
 Беттендорф — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх. 
 Беттендорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Беттендорф — коммуна во Франции, департамент Верхний Рейн.

Персоналии 
 Беттендорф, Эмми (1895—1963) — немецкая певица (сопрано).